Juli Fernández i Iruela (Pozo Alcón, Andalusia, 1962), polític de Palafrugell pel PSC
 Juli Fernàndez i Olivares (Sabadell, 1978), polític de Sabadell per ERC